Wölmsdorf bezeichnet

die Gemeinde Vilémov u Šluknova,  Okres Děčín, Tschechien
 den Ortsteil Wölmsdorf (Niedergörsdorf) der Gemeinde Niedergörsdorf, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Wolmsdorf